Szalkay ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Szalkay (1753–1804) 
 Dagmar Hinghofer-Szalkay (* 1979), österreichische Juristin und Hochschullehrerin
 Helmut Hinghofer-Szalkay (* 1948), österreichischer Physiologe und Hochschullehrer